05 может означать:

 Ранее в СССР и, в настоящее время, в некоторых городах России и СНГ — номер телефона оперативного дежурного городских аварийных служб коммунального хозяйства.
 2005 год, а также 1905, 1805, 1705, и т. д.
 Месяц май.
 Код субъекта Российской Федерации и Код ГИБДД-ГАИ Республики Дагестан.

См. также 
 5 (число)